44. Armee war die Bezeichnung folgender Großverbände:

 44. Armee (Rote Armee)
 44. Armee (Japanisches Kaiserreich)